Андрей Михалёв:
 Михалёв, Андрей Александрович (род. 1978) — белорусский хоккеист.
 Михалёв, Андрей Борисович (род. 1966) — советский, российский, казахстанский футболист.
 Михалёв, Андрей Николаевич (1923—1990) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.